

Панола — округ (графство) у штаті Техас
 Панола — селище, штат Іллінойс
 Панола — переписна місцевість в окрузі Самтер, штат Алабама